Американский рэпер Эминем выпустил одиннадцать студийных альбомов, пять сборников и один мини-альбом. Его музыка была выпущена на лейблах звукозаписи Web Entertainment и Interscope Records, а также дочерних компаниях Aftermath Entertainment, Goliath Artists и его собственном Shady Records. Эминем — самый продаваемый хип-хоп-исполнитель всех времён и самый продаваемый исполнитель 2000-х годов с продажами альбомов в США более 32,2 миллиона в течение десятилетия. Его мировые продажи альбомов и синглов составляют 100 миллионов долларов. В своей родной стране он заработал 50 платиновых сертификатов альбомов и десять альбомов номер один.

Дебютный альбом Эминема, Infinite, был выпущен компанией Web Entertainment в 1996 году. Он разошёлся тиражом около тысячи экземпляров и не попал в национальные чарты. После подписания контракта с Interscope Records и Aftermath Entertainment рэпер выпустил The Slim Shady LP в 1999 году, который достиг второго места в Billboard 200 и получил четыре платиновых сертификата от RIAA. В том же году рэпер вместе с менеджером Полом Розенбергом основал звукозаписывающий лейбл Shady Records.

В следующем году Эминем выпустил свой третий студийный альбом, The Marshall Mathers LP, который был продан тиражом 1,76 миллиона копий за первую неделю продаж, побив рекорды самого быстро продаваемого хип-хоп-альбома всех времён и самого быстро продаваемого сольного альбома в США. С более чем десятью миллионами проданных копий этот альбом стал третьим самым продаваемым альбомом года в США.

В 2002 году четвёртый альбом Эминема, The Eminem Show, дебютировал на первом месте в Billboard 200 и занял первое место в различных чартах на международном уровне, разойдясь тиражом более девятнадцати миллионов копий по всему миру. В США The Eminem Show был самым продаваемым альбомом года, с продажами почти десять миллионов копий. Альбом был сертифицирован бриллиантовым в США, Канаде и Австралии. В том же году Эминем выпустил саундтрек 8 Mile, также включающий песни различных исполнителей. Альбом достиг высшей позиции под номером один в США, где было продано более четырёх миллионов копий из девяти миллионов, распространявшихся по всему миру.

В 2004 году пятый студийный альбом Эминема Encore стал третьим студийным альбомом рэпера подряд, достигшим первого места в США, Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Великобритании. Продажи, однако, были значительно меньше, чем у двух предыдущих студийных альбомов, с более чем пятью миллионами проданных копий в США и одиннадцатью миллионами по всему миру. Эминем выпустил альбом лучших песен под названием Curtain Call: The Hits в 2005 году, который был продан почти тремя миллионами копий в США. В следующем году Shady Records выпустили Eminem Presents: The Re-Up, сборник, исполненный Эминемом вместе с различными исполнителями с лейбла звукозаписи. Альбом получил платиновую сертификацию от RIAA в 2007 году и был продан чуть более миллиона копий в США.

После перерыва более чем в четыре года, Relapse, шестой студийный альбом Эминема, был выпущен в 2009 году и стал четвёртым студийным альбомом рэпера, который возглавил чарты в США, Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Великобритании, с внутренними продажами более двух миллионов копий. В следующем году Эминем выпустил свой седьмой студийный альбом Recovery, который дебютировал на первом месте в Billboard 200 и занял первое место в различных международных чартах. По данным Международной федерации производителей фонограмм, это также был самый продаваемый альбом 2010 года во всём мире.

Эминем был назван самым продаваемым исполнителем в Канаде в 2010 и 2013 годах, когда он выпустил свой восьмой студийный альбом The Marshall Mathers LP 2. За альбомом последовал Revival в 2017 году. Как Marshall Mathers LP2, так и Revival достигли верхней строчки Billboard 200 в первую же неделю, сделав таким образом Эминема первым музыкантом, дебютировавшим на его вершине восемь раз подряд. 31 августа 2018 года Эминем выпустил свой необъявленный десятый студийный альбом Kamikaze, став его девятым подряд альбомом, дебютировавшим под номером 1. За ним последовал неожиданный альбом под названием Music to Be Murdered By 17 января 2020 года.

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Бокс-сеты

См. также 
 
 Дискография Bad Meets Evil

Комментарии 

 A  50 платиновых альбомов, сертифицированных Американской ассоциацией звукозаписивыющих компаний включают в себя сорок пять платиновых сертификатов, зачисленных в качестве сольного исполнителя и пять сертификатов для альбомов с различными исполнителями. 10 альбомов номер один в Billboard 200 включают в себя девять альбомов номер один в качестве сольного исполнителя и один альбом номер один с различными исполнителями.
 B  Отчётные позиции в чартах относятся к последнему релизу The Slim Shady LP (Special Edition). Оригинальный релиз альбома достиг высшей позиции под номером 46 в бельгийском Ultratop и 77 в Swiss Hitparade.
 C  The reported peak chart positions are indicative of the UK Compilation Albums Chart, as soundtracks and compilation albums by various artists are not eligible for the UK Albums Chart.

Примечания 

 
Эминем
Эминем
Эминем